|-
| 89501 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89502 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89503 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89504 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89505 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89506 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89507 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89508 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89509 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89510 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89511 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89512 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89513 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89514 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89515 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89516 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89517 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89518 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89519 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89520 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89521 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89522 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89523 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89524 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89525 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89526 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89527 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89528 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89529 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89530 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89531 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89532 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89533 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89534 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89535 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89536 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89537 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89538 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89539 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89540 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89541 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89542 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89543 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89544 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89545 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89546 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89547 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89548 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89549 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89550 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89551 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89552 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89553 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89554 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89555 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89556 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89557 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89558 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89559 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89560 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89561 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89562 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89563 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89564 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89565 - || || 14 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89566 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89567 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89568 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89569 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89570 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89571 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89572 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89573 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89574 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89575 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89576 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89577 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89578 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89579 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89580 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89581 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89582 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89583 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89584 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89585 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89586 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89587 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89588 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89589 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89590 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89591 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89592 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89593 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89594 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89595 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89596 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89597 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89598 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89599 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89600 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9